La Voivre kan syfta på:
 La Voivre, Haute-Saône
 La Voivre, Vosges